Petr Novotný ist der Name folgender Personen:

*Petr Novotný (Moderator) (* 1947), tschechischer Moderator und Humorist
Petr Novotný (Regisseur) (* 1949), tschechischer Filmregisseur
Petr Novotný (Gitarrist), tschechischer Bassgitarrist